37. Mistrzostwa Azji w Badmintonie – zawody organizowane przez Badminton Asia Confederation w ramach mistrzostw Azji. Rozegrano pięć konkurencji w dniach 24–29 kwietnia. Rozgrywki odbyły się w chińskim mieście Wuhan.

Terminarz

Medaliści

Tabela medalowa

Wyniki

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 Wyniki pojedynków na oficjalnej stronie BWF 

Zawody badmintonowe
2018 w badmintonie
2018 w Chinach
Sport w Wuhan